Barryville bezeichnet mehrere Orte:

 Barryville (Missouri), im Macon County
 Barryville (New York), im Sullivan County

 Barryville (New Brunswick) in Kanada
 Barryville (Neuseeland) in Neuseeland